Havenbedrijf Rotterdam, de beheerder van de haven van Rotterdam
 Havenbedrijf Antwerpen, het havenbedrijf voor de haven van Antwerpen
 Havenbeheer Suriname, de beheerder van de havenfaciliteiten in Suriname en met name Paramaribo
 Port of London Authority, het havenbedrijf van de Haven van Londen